Тројство () је индијски филм из 1989. године.

Радња

Улоге 

|-
|Насирудин Шах||Џаj Синг
|-
|Сани Деол||Инспектор Каран Саксена
|-
|Џеки Шроф||Рави Матур
|-
|Мадури Диксит||Дивја Матур
|-
|Сонам||Рену
|-
|Санџита Биџлани||Наташа Теџани
|-
|Анупам Кер||Матур
|-
|Амриш Пури||Буџанг/Бајрав Синг
|-
|Раза Мурад||Мантриџи
|-
|Далип Тахил||Дон
|}

Песме

Референце

Спољашње везе 
 

Индијски филмови
Филмови 1989.
Акциони филмови